National Gallery w Londynie
 National Gallery of Art w Waszyngtonie